At Your Service är ett samlingsalbum av popgruppen Melody Club, släppt 2007. Samlingsalbumet gjordes och släpptes främst i USA.

Låtlista
Palace Station
Take Me Away
Covergirl
Baby
Killing a Boy
Cats in the Dark
Stranded Love
Breakaway
Let's Kill the Clockwork
Electric
Play me in Stereo
Wildhearts

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Album av Melody Club
Engelskspråkiga samlingsalbum
Samlingsalbum 2007
Svenska samlingsalbum